Ланнах () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Ниггас (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Партия OBL занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии